Centrepoint bezeichnet:

 Centrepoint Racing, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Sydney Tower, auch Centrepoint Tower genannt, Fernseh- und Aussichtsturm in Sydney
 Centrepoint (Fernsehserie), Fernsehserie
 eine Kommune in Neuseeland mit zeitweise über 300 Mitgliedern